Аэрофлот Опен 2015 — 13-й ежегодный шахматный турнир, который традиционно проходил в Москве в гостинице Космос с 27 марта по 4 апреля 2015 года.

Победителем турнира стал Ян Непомнящий, опередив по дополнительным показателям Даниила Дубова.

 Категория: 14-я (средний рейтинг 2582)
 Турнирный директор: Александр Бах
 Главный арбитр: Гверт Гийссен

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.

Участники турнира 
В турнире приняло участие 72 шахматиста, среди которых 32 гроссмейстера, рейтинг ФИДЕ которых на март 2015 года превышал 2600:

{|
|valign=top|
  Шахрияр Мамедьяров, 2756
  Ян Непомнящий, 2714
  Рихард Раппорт, 2709
  Франсиско Вальехо Понс, 2708
  Эрнесто Инаркиев, 2706
  Антон Коробов, 2694
  Максим Матлаков, 2693
  Кришнан Сашикиран, 2682
  Владимир Федосеев, 2674
  Борис Грачёв, 2673
  Тигран Петросян, 2671
|width=75|
|valign=top|
<ol start="12">
  Санан Сюгиров, 2669
  Игорь Коваленко, 2661
  Рауф Мамедов, 2658
  Вадим Звягинцев, 2658
  Александр Мотылёв, 2653
  Денис Хисматуллин, 2650
  Башкаран Адхибан, 2646
  Михаил Кобалия, 2632
  Эдуардо Итуррисага, 2630
  Ильдар Хайруллин, 2630
  Даниил Дубов, 2627
|width=75|
|valign=top|
<ol start="23">
  Иван Сальгадо Лопес, 2627
  Видит Сантош Гуджрати, 2625
  Панаяппан Сетхураман, 2623
  Иван Букавшин, 2618
  Павел Трегубов, 2617
  Давид Антон Гихарро, 2614
  Александр Халифман, 2613
  Павел Понкратов, 2613
  Владимир Поткин, 2605
  Салех Салем, 2603
|}

Движение по турам

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Страница турнира на сайте РШФ

Аэрофлот Опен
Шахматные турниры в Москве
2015 год в шахматах